Аршьяк:

 Аршьяк — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Приморская Шаранта.
 Аршьяк — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская.